Bankett steht für:

 Bankett (Befestigung), Brustwehr für Soldaten
 Bankett (Straße), befestigter oder unbefestigter Randstreifen bei Straßen
 Bankett (Festessen), Festessen in feierlichem Rahmen
 Bankett (Hotel), Abteilung in einem Hotel
 Schützenauftritt auf dem Wall, siehe Fachbegriffe Festungsbau

Siehe auch